La Force ist der Name folgender Orte:
 La Force (Aude), Gemeinde im Département Aude
 La Force (Dordogne), Gemeinde im Département Dordogne
 Prison de la Force, ehemaliges Pariser Gefängnis 

La Force ist Familienname folgender Personen:
 Auguste de La Force (1878–1961), französischer Historiker
 Charlotte-Rose de Caumont La Force (1654–1724), französische Schriftstellerin
sowie
 Duc de La Force, französisches Adelsgeschlecht
 Jacques Nompar de Caumont, duc de la Force (1558–1652), französischer Marschall
 Armand Nompar de Caumont, duc de la Force (~1580–1675), französischer Marschall

La Force ist der Name 
 eines Orgelregisters, das der Orgelbauer Josef Gabler in das Pedal seiner großen Orgel in Weingarten eingebaut hat.

Siehe auch: Laforce